Na ioga, autorrealização é o conhecimento de uma verdade interior. Esta verdade é também referida como atman para evitar ambiguidades. O termo "autorrealização" é uma tradução da expressão sânscrita atman jnana (conhecimento do si ou do atman). A razão de o termo "realização" ser usado em vez de "conhecimento" é que jnana refere-se a uma experiência de êxtase. Enquanto a meta da ioga é a autorrealização, os métodos para atingir esta meta podem divergir. Por exemplo, no Sahaja Yoga ou hatha yoga, a autorrealização é dita ser atingida quando a kundalini ergue-se através da nadi shushumna até o chacra sahasrara.

Os seguintes termos são relacionados à autorrealização ou atma jnana:
 moksha (libertação do ciclo de vidas e mortes)
 samadhi (êxtase supremo ou felicidade divina)

Autorrealização no Sahaja Yoga 
De acordo com o Sahaja Yoga, autorrealização é um processo posterior ao despertamento da kundalini.

Autorrealização no Reiki 
De acordo com o Reiki, autorrealização é uma parte do processo do despertamento da kundalini antes de atingir a completa iluminação e o Yoga (União com o si).

Autorrealização pelo Surat Shabd Yoga

A Surat Shabd Yoga descreve a criação do macrocosmo como sendo a emanação e arranjo em uma hierarquia espiritualmente diferenciada, frequentemente referida como o ovo do mundo, regiões ou planos. Normalmente, há oito níveis espirituais descritos acima dos planos físicos, embora os nomes e subdivisões dentro destes níveis variem de acordo com o movimento e o mestre. Nesta organização, a autorrealização é atingida no terceiro nível superior, Daswan Dwar. A realização espiritual é atingida no quarto nível superior, Bhanwar Gupha, e a realização de Deus no quinto nível superior, Sach Kand (Sat Lok). (Uma versão da criação na perspectiva da Surat Shabda Yoga é mostrada no Sant Ajaib Singh Ji Memorial Site ). Todos os planos abaixo das regiões puramente espirituais são sujeitos a ciclos de criação e dissolução (pralya) ou grande dissolução (maha pralya). 

Esta cosmologia apresenta a constituição do microcosmo inicial como uma exata réplica do macrocosmo. Consequentemente, o microcosmo consiste de um número de corpos, cada um interagindo com seu correspondente plano ou região no macrocosmo. Estes corpos desenvolveram-se nos yugas através de involução (emanação dos planos mais baixos ou planos inferiores) e evolução (retorno de planos inferiores aos planos superiores), incluindo o carma e reencarnação em vários estados de consciência. O caminho da luz e som envolve a jornada inicial ao microcosmo da alma consciente com a orientação e proteção de um mestre vivo do mundo físico e/ou interiormente por um mestre do mundo superior, permitindo, eventualmente, a experiência da autorrealização e revelando as regiões de pura espiritualidade que são alcançadas através da realização de Deus.

Ver também
Misticismo
Não dualismo
Reender Kranenborg

Nota
  Sant Ajaib Singh Ji Memorial Site, 1995;  The Grand Scheme of All Creation.

Ligações externas
 Os passos  evolucionários para a autorrealização referidos em todas as grandes religiões
 Krishna.com Autorrealização nos ensinamentos de Krishna.
 Autorrealização através do Sahaja Yoga

Hinduísmo
Ioga